Педро Лукас ():

  (род. 1998) — бразильский футболист, нападающий.
 Педро Лукас (род. 2002) — бразильский футболист, полузащитник.